TERC se može odnositi na:

 RNK komponenta telomeraze, enzimska komponenta
 CSIRO Tropical Ecosystems Research Centre, istraživački centar